Влади́мир Леони́дович Башки́ров (28 января 1952, Королёв — 27 мая 1997, Лхоцзе, Гималаи) — советский, российский альпинист. Мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, обладатель титула «Снежный барс», совершивший более 50-ти сложнейших стенных восхождений высшей категории сложности, а также восемь восхождений на гималайские восьмитысячники (из них пять в течение одного календарного года (1996—1997)). Кавалер ордена «Эдельвейс» первой степени. Ведущий специалист РКК «Энергия».

Биография 
О ранних годах жизни сведений мало. Владимир Башкиров родился в подмосковном Королёве (по данным А. Рождественского в спецпоселении под Карагандой). Его отец, Леонид Филиппович Башкиров (1929—1992), был младшим братом (на двадцать лет моложе) чувашского писателя Алексея Талвира (1909—1979); позднее работал директором чебоксарских заводов «Чувашкабель» и электроизмерительных приборов (с 1978 года — «Электроприбор»). В детстве Владимир Башкиров учился в Чебоксарах в школе № 10. В 1969 году поступил в Московский физико-технический институт, после окончания которого работал в московском научно-производственном объединении «Энергия» (ныне РКК «Энергия»). Во время обучения в институте вступил в альпинистскую секцию и с этим видом спорта связал всю свою оставшуюся жизнь. Своё первое восхождение совершил в 1970 году на Кавказе на несложную вершину Лядвал (по маршруту 2А).

Свой первый альпинистский разряд (3-й) получил в 1973 году, а уже в 1977-м — звание мастера спорта СССР. Пять раз становился чемпионом страны. В течение 1970-х — 1980-х годов им были пройдены многие сложнейшие стенные маршруты в горах бывшего СССР, а также все семитысячники. Особо выделяют восхождение Башкирова по Южной стене пика Коммунизма. Казбек Валиев — выдающийся альпинист, участник первой советской экспедиции на Эверест, сказал, что маршрут Башкирова на пик Коммунизма сложнее, чем советский на Эверест.

В начале 1990-х, с падением «железного занавеса», Башкиров переключился на восхождения в Гималаях. Первым восьмитысячником в его карьере стала в 1991 году Аннапурна (8091 м). Московская команда альпинистов попыталась проложить новый маршрут по центру южной стены, однако из-за травмы участника (камнепад) была вынуждена отступить с высоты 7850 метров. Башкиров, В. Обиход, Н. Петров и С. Исаев тем не менее поднялись на вершину по маршруту Бонингтона (по южной стене).

16 мая 1993 года Владимир Башкиров совершил восхождение на Эверест (без использования дополнительного кислорода). В 1994 году совершил первое восхождение по южной стене на Ама-Даблам (вместе с Сергеем Богомоловым, Дмитрием Ботовым и Сергеем Голубцовым), а 14 мая следующего года покорил Дхаулагири (8167 м).

В период с мая 1996 года по май 1997-го Башкиров, по мнению мсмк, заслуженного тренера РСФСР Владимира Кавуненко, совершил беспрецедентный в истории подвиг высотных восхождений. 23 мая 1996 года он поднялся на Макалу (8463 м, по северо-западному гребню), 23 сентября на Чо-Ойю (8201 м) по северо-западному склону, 10 октября на Шиша-Пангму (8013 м). 26 апреля 1997 года в качестве гида Индонезийской гималайской экспедиции Башкиров совершил своё второе восхождение на Эверест, а 26 мая поднялся на вершину Лхоцзе.

Владимир Башкиров умер во время спуска с этой горы от остановки сердца 27 мая 1997 года.

Он был идеологом восхождения российской команды на вершину Лхоцзе Среднюю, которое было осуществлено в мае 2001 года. Именем Башкирова назван студенческий спортивно-туристский клуб в городе Чебоксары. Его памяти был снят и в 2017 году выпущен документальный фильм «Владимир Башкиров. Любовь растворённая в воздухе».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альпинисты XX века
Альпинисты России
Погибшие в Гималаях
Погибшие альпинисты
Покорившие Джомолунгму